Ба́тыревский райо́н (; ) — административно-территориальная единица в Чувашской Республике России. В рамках организации местного самоуправления в границах района действует муниципальное образование Батыревский муниципальный округ (с 2004 до 2022 гг. Батыревский муниципальный район).

Административный центр — село Батырево.

География 
Район расположен на юго-востоке Чувашской Республики. Площадь 944 км². Граничит с Комсомольским и Ибресинским районами на севере, с Яльчикским районом на севере и востоке и с Алатырским районом на западе. На юге граничит с Шемуршинским районом Чувашии и Буинским районом Республики Татарстан.

История 

Юго-восточная часть Чувашии, включая Батыревский район, была обитаема с глубокой древности. Археолог и историк В. Д. Димитриев считал, что земледельческая культура в этой регионе зародилась значительно раньше, чем в северных районах Чувашии. Это подтверждается и многочисленными археологическими исследованиями В. Ф. Каховского.

В IX — XIII веках эта местность входила в состав основной территории Булгарского государства.

Во времена монголо-татарского завоевания Волжской Булгарии население стало активно перемещаться в более спокойные северные лесные районы, но массовым это явление стало лишь в конце XIV века, после походов Булат-Тимура и Тамерлана на южные части прежней Булгарии, сочетаемых с набегами русских князей и ушкуйников. Это подтверждается археологическими данными, свидетельствующими о том, что намогильные памятники и следы городищ и селищ на территории района хронологически не встречаются после XIV века. В. Д. Димитриев считает, что уехавшими отсюда крестьянами эти земли даже в период запустения использовались для обрабатывания и культивирования земель, практика «пашни наездом» освидетельствована писцовыми книгами Свияжского уезда 1565 — 1567 годов, для бортничества, бобрового промысла и рыбной ловли. Продолжали существовать отдельные поселения, так, в договорной записи Тобулая, Свергузи и Тартая Тобалановых времён казанского хана Сафа-Гирея, упоминается о деревне Именево на реке Большой Буле, о пахотных землях на её берегах. XV — XVI века в жизни местности знаменуются частыми набегами ногайцев, феодалов крымских татар и калмыков. В период правления Ивана Грозного в состав Русского царства эта земля вошла как «Дикое поле», территория, входившая в состав прекратившего существование в 1552 году Казанского ханства.

Обратное заселение пустующих земель ясачными людьми, служилыми чувашами и татарами началось во второй половине XVI — начале XVII веков, чему способствовали государственные указы тех времен, а также строительство Кубнинской и Карлинской засечных черт. Подавляющее большинство деревень в Батыревском районе основано переселенцами из нынешней территории центральных и восточных районов Чувашии, чувашскими и татарскими крестьянами с левобережья Волги (Арская сторона), служилыми татарами и чувашами. Первыми после запустения XIV-XV веков возникли сёла Тигашево, Балабаш-Баишево, Алманчиково и другие.

По документальным свидетельствам, Иван Грозный, шедший на Казань, частью своих войск проходил и через территорию района («18-й стан царя был устроен на реке Карле, 19-й на реке Буле»). В книге «Материалы для географии и статистики России. Симбирская губерния», подготовленной офицером Генерального штаба А. Липинским и изданной в Санкт-Петербурге в 1868 году, приводится факт, записанный им в Буинском уезде: в селе Батырево жил некий мурза, которому Иван Грозный подарил бахрому с золотистыми кистями и серебряную чашу за услугу проводника в лесах до самой Казани.

В 1620 году основана деревня Тойси, в 1629 году — Татарские Тимяши. В те же годы мишарями Касимовского ханства основаны Шихирданы, Татарские Сугуты и другие. В 1634 году переселенцами из Цивильского уезда образована деревня Ахпердино, в 1642 переселенцами из Свияжского уезда основана деревня Бахтиарово.

Необходимо отметить, что вновь созданные в этой местности колонии административно зачастую относились к той же волости и уезду, откуда пришли переселенцы. Так, новая деревня Ахпердино («предок» современных деревень Старое Ахпердино, Козловка и Булаково, села Новое Ахпердино)  на берегу реки Булы в 1630-е годы ещё формально относилась к неблизко от неё расположенному Цивильскому уезду, и лишь с 1649 года, как и многие другие селения южной части Чувашии, образовавшиеся в результате переселений из северных районов, были зачислены во вновь созданный Синбирский уезд Приказа Казанского Дворца.

Крестьяне местности не остались в стороне от Крестьянской войны под предводительством Степана Разина.

В ходе губернской реформы 1708 года местность вошла в состав Синбирского уезда Казанской губернии.  В 1740-е годы началась насильственная христианизация язычников, проживающих на её территории.

В 1740 — 1763 годах в деревне Старое Ахпердино нынешнего Батыревского района работал винокуренный завод Свияжского купца, в 1770-х годах на реке Люле был построен казённый винокуренный завод, в селе Шихирданы имелся поташный завод.

В 1780 году на основании указа Екатерины II от 15 (26) сентября 1780 года и указа Сената Российской империи от 27 декабря 1780 года местность до 1920 года вошла в состав Буинского уезда Симбирского наместничества (с 1796 года Симбирской губернии).

Большебатыревская волость образована в 1797 году в ходе административной реформе Российской империи, также на территории соответствующей современному Батыревскому району существовали Арабузинская и Бекшиковская волости, которые позднее были упразднены и заменены Тархановской и Шихирдановской волостями.

После 1835 года, с переводом жителей здешних мест в удел, волость стала называться Батыревским удельным приказом. Однако такое название продержалось недолго, и волостям вернули прежнее название.

В 1834 году государственные крестьяне Батыревской волости были переведены в удельное ведомство, что ухудшило их экономическое положение и вызвало массовые и волнения крестьян в сёлах Шихирданы, Татарские и Чувашские Сугуты, Норваш-Шигали, Долгий Остров и других, которое было подавлено воинской командой прибывшего из Санкт-Петербурга министра юстиции, генерал-адъютанта Лобанов-Ростовского. Предводители были сосланы в Сибирь, приговорены к каторжным работам. Волнения крестьян продолжались в 1839 — 1840 годах.

В 1838 — 1840 годах впервые в местности появились начальные народные училища в сёлах Тарханы, Турунове, Тойси и Сугуты, женское училище возникло в Турунове. В 1869 году в волостном центре деревне Большое Батырево была открыта первая земская почтовая станция, временный покой (больница).

В 1869 году свирепствовала сибирская язва.

В 1872 и в 1879 годах Тойсинское земское училище в целях инспекторской проверки посетил Илья Николаевич Ульянов.

В 1884 г. почтовая станция в волостном центре стала производить прием и выдачу различного рода корреспонденций, чего до этого не было. В 1885 году земская больница получила новое здание на 35 коек.

В 1892 году в волостной центр село Большое Батырево из уездного центра города Буинска через сёла Тимбаево и Алманчиково был проложен телефонный провод. Отсюда телефонная связь тянулась в Ибресинском и Курмышском направлении (сёла Шерауты и Хомбусь-Батырево, город Курмыш). Телефонные аппараты были установлены в волостном правлении, в здании земской больницы и на почтовой станции.

1887 переселенцами из деревни Новое Ахпердино образовалась деревня Булаково.

Помимо ныне существующих селений, после столыпинских реформ, с 1906 — 1907 по 1920-е годы существовал хутор Малое Ахпердино, несколько километров южнее деревни Старое Ахпердино; также несколько хуторов выселились из деревень Старые Тойси и Новое Ахпердино.

В 1906 году арестовали революционных агитаторов в селах Большое Батырево, Сугуты, Тойси.

Летом 1918 года в Батыревском районе проходили бои между красноармейцами и белогвардейцами. В том же году в местности была окончательно установлена советская власть.

24 июня 1920 года местность вошла в состав Чувашской автономной области в составе РСФСР. 21 апреля 1925 года область была преобразована в Чувашскую АССР, с 1927 года республика перешла к новому административному делению по районам. Батыревский район был образован как Большебатыревский 5 сентября 1927 года.

До 1939 года в разное время существовало следующее разделение района:

• Большебатыревский район (в 1935 году переименован в Батыревский);

• Шихирдановский район (с 1929 года), создан как татарский национальный район в составе 22 селений, выделенных из Большебатыревского, Ибресинского, Малояльчиковского, Шемуршинского районов;

• Тархановский район (с 1935 года), создан на базе селений Большебатыревского района с присоединением близлежащих селений Алатырского и Ибресинского районов.

В 1939 году были образованы Чкаловский район с центром в селе Чкаловском (ранее  Шихирданы, ныне Шыгырдан) и Первомайский район с центром в селе Первомайском.

22 февраля 1922 году был создан Батыревский уезд, с временным центром в селе Ибреси.

В 1920-21 годах засуха и неурожай привели к массовому голоду. Погибло множество людей, почти треть населения выехала в Сибирь и другие места.

В годы НЭП в больших сёлах активно создавались общества и кооперативы. В 1928 году стали создаваться колхозные хозяйства («Красный пахарь», «Красное Батырево», «Февраль», «Щутталла», «Юхма» и другие).

К 1927 году, в Батыревском районе имелось чуть более 10 коммунистов. Чувашская областная комсомольская организация возникла в октябре 1920 года. Секретарём обкома был избран уроженец района Михаил Каштанов, уроженец села Новое Ахпердино, воспитанник педагогических курсов в Тетюшах. Заметную роль в создании Батыревской волостной комсомольской организации сыграл уроженец деревни Чувашские Ишаки Фёдор Пушкин, проявивший себя как руководитель уже в 12 лет, когда его в 1920 году избрали секретарём сельсовета, а в 1921 году, с началом голода, ещё и заведующим столовой, открытой для голодающих детей. Ещё одна комсомольская ячейка с 25 декабря 1924 года существовала в селе Тойси. Первые партийные ячейки в районе были организованы агитаторами Чувашской секции Симбирского губернского комитета партии, учащимися старших классов Симбирской чувашской школы в сёлах Алманчикове, Батыреве, Новом Ахпердине и Тарханы.

В первые годы советской власти в селах района действовали многочисленные передвижные ликпункты, выпускавшие два выпуска за один учебный год, к примеру, 70 человек за 1924/1925 учебный год.

Осенью 1925 года в селе Батыреве проводилась первая для этих мест сельскохозяйственная выставка уездного уровня. Участниками выставки были две школы, два кооператива, агрономы с 79 образцами злаковых и кормовых культур, а также 10 пчеловодов.

Батыревский район образован 5 сентября 1927 года как Большебатыревский, переименован в Батыревский 19 мая 1935 года. С 22 февраля 1939 года по 20 ноября 1957 года назывался Чкаловским районом. 11 февраля 1944 года центр Чкаловского района был перенесён из села Чкаловского в село Батырево. 21 июля 1959 года к Батыревскому району была присоединена часть территории упразднённого Первомайского района.

Показ кинокартин в районе начался в 1929 году с демонстрации фильма «Счастливые черепки» (1927). Максимальный охват населения был обеспечен передвижкой кино по разным селениям народа. Первое звуковое кино в районе появилось в марте 1937 года в связи с доставкой в район киноплёнки со снятым на ней докладом VIII чрезвычайного съезда советов (декабрь 1936 года). Тогда в районном кинотеатре состоялся коллективный просмотр доклада о новой конституции.

Самая первая грузовая автомашина, а именно ГАЗ-АА в районе появилась в деревне Старые Тойси в декабре 1935 года у председателя колхоза М. Г. Герасимова. На должность шофёра пригласили со стороны — местных людей, умеющих водить машину, не оказалось. Примечательно, что в первые 2-3 десятилетия советской власти, должностные люди для передвижения по району пользовались ямской гонкой: для этого Батыревский волисполком арендовал у граждан районного центра около 6 лошадей за натуральную плату хлебом (234 пуда за 6 лошадей).

Репрессии 1930-х годов коснулись уроженцев Батыревского района: писатель Фатхи Бурнаш (Полевые Бикшики) был расстрелян по обвинению в связях правобуржуазными татарскими националистами, преподаватель казанского вуза В. А. Кудрявцев (Верхнее Турмышево) — за принадлежность к ученикам Бухарина. Осуждёнными оказались большое количество жителей района.

Во время Великой Отечественной войны на фронт ушло 8377 уроженцев района, из них 6034 человек погибло. Уроженцы района Баки Рахимов, Павел Кузнецов, Виталий Уруков, Пётр Юхвитов стали Героями Советского Союза.

В 1950-х годах на реке Буле имелось несколько электростанций. Одна из них, на территории района, воздвигнутая силами двух соседских колхозов «Путь социализма» (Малые Арабузи) и «Красное Именево» (Именево). Строительство началось в 1948 году, объект заработал к 1950 году к 30-летию Чувашской автономии.

В 1960-е годы высокого звания Героя Социалистического Труда удостоились Михаил Герасимович Долгов (Старые Тойси), Николай Васильевич Каргин (д. Старое Ахпердино), Василий Антонович Никитин (уроженец Яльчикского района, трудившийся в батыревском колхозе «Гвардеец».

За высокие урожаи пшеницы трудящиеся колхозов района: бригадир колхоза «Гвардеец» Илларион Евдокимович Перепёлкин и звеньевая Матрёна Дмитриевна Цветкова удостоились звания Герой Социалистического Труда. Уроженка села Тарханы Пелагея Ивановна Куприятнова стала депутатом Верховного Совета СССР.

Население 

 Национальный состав
По данным переписи населения 2010 года большинство населения составляют чуваши (70%). Батыревский район наряду с Комсомольским являются районами с наибольшей численностью татар в республике (27%). Здесь расположено самое крупное татарское село Чувашской Республики Шыгырдан, татарскими также являются сёла Долгий Остров, Татарские Сугуты, Полевые Бикшики Татарские Тимяши, Кызыл-Чишма, Кзыл-Камыш, Новые Чепкасы, Малые Шихирданы. Есть мордва, исторически проживающие в нескольких сёлах района, к примеру, мордовские семьи издавна живут в преимущественно чувашских сёлах Батырево и Балабаш-Нурусово.

Территориальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства, район делится на 19 административно-территориальных единиц сельских поселений.

В рамках организации местного самоуправления с 2004 до 2022 гг. муниципальный район включал 19 муниципальных образований со статусом сельского поселения, которые 1 января 2023 года были упразднены и объединены в единый муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Батыревском районе (муниципальном округе) расположено 56 населённых пунктов:

Природа 
Район находится в пределах Чувашского плато, части Приволжской возвышенности и представляет собой слабохолмистую равнину с незначительными перепадами высот.

Полезные ископаемые представлены сырьём для производства кирпича (Новокотяковское и Первомайское месторождения).

Климат района умеренно континентальный с устойчивыми морозами и метелями зимой, продолжительным тёплым летом, нередко жарким и сухим. Самый холодный месяц январь с температурой в пределах от −12°... −13°C, бывают морозы до −45°C. Самым тёплым месяцем является июль со средней температурой +18°... +19 °C и максимальной +37°... +39 °C. Активный вегетационный период длится более четырёх месяцев. За год выпадает до 400 мм осадков. Отдельные годы бывают либо засушливыми, либо избыточно увлажнёнными.

Главная река Була относится к бассейну Свияги, является её правым притоком. На территории района её длина составляет более 50 км; используется для орошения сельскохозяйственных угодий. Другие реки малые, с небольшим стоком.

Почвы района отличаются естественным плодородием. В северной, центральной и восточной частях господствующее положение занимают чернозёмы выщелоченные среднегумусные и тучные в сочетании с сильновыщелоченными, в редких местах — с типичными чернозёмами, западная часть местами представлена типично серыми лесными почвами, западная и южная территории находятся в пределах песчаных почв в сочетании со супесчаными дерново-подзолистыми и мелкими пятнами болотных почв. Территория, в значительной степени, распахана.

Породный состав лесов разнообразен: сосновые леса с примесью берёзы, осины, реже ели и липы, дубовые и липовые леса с примесью клёна, дуба, ильма (вяза), осиновые леса с примесью берёзы и других пород. Наиболее ценными являются хвойные леса.

Животный мир представлен преимущественно степными видами: суслик крапчатый, сурок, тушканчик, заяц-русак, лиса, волк; в лесах обитают белка, рысь, бобр, барсук, куница и прочие, встречаются лоси.

На востоке района находится степной участок Присурского заповедника. Батыревский сурковый заказник был организован в 1961 году, имел площадь 500 га, а сменивший его заповедник сейчас охватывает всего лишь 25 га.

Экономика 
Главной отраслью экономики района является сельское хозяйство. До 50 % территории занято пашней. В зональной системе земледелия район относится к юго-восточной зерново-картофелеводческой зоне с овощеводством. Животноводство имеет мясо-молочное направление. Промышленность развита слабо. Имеются Батыревский маслозавод, Первомайский крахмало-паточный завод, несколько хлебопекарен, Сигачинский древкомбинат и другие.

Здравоохранение 
Возникновение профессионального медицинского обслуживания в Батыревском районе напрямую связано с возникновением в Российской империи земств в 1864 году. В 1869 году в селе Батыреве, как в волостном центре, открылась земская больница (временный покой) под руководством фельдшера. В 1870 году волостное правление, переехавшее в новое здание, освободившееся помещение передало под больницу. С открытием больницы был учреждён третий в Буинском уезде врачебный участок Батыревский, который обслуживал сёла с общей численностью 30 тысяч человек. К примеру, в 1903 году в Батыревскую участковую больницу за помощью обратилось 11938 человек, которыми сделано 15563 посещений. В том году большое распространение получили тиф (было выявлено 184 случая) и оспа (174 случая), была распространена скарлатина. В 1877 году в здании больницы произошёл пожар, новое здание на 15 коек с водопроводом и канализацией было достроено лишь к 1882 (1887?) году, к 1904 году число коек возросло до 30.

В первые годы советской власти (с 1919 года), в период полной разрухи, острой нехватки кадров и медикаментов  заведовать больницей стал выпускник Петербургской военно-медицинской академии, участник Первой мировой и Гражданской войн Иван Васильевич Белавин. Заведующим санитарно-эпидемиологическим подотделом при Батыревской уездном отделе здравоохранения, позднее заведующим самого уездного отдела являлся выпускник школы ротных фельдшеров Сергей Андреевич Мыльников, уроженец села Батырева.

В 1925 году были открыты родильные койки, в 1931 году организованы женская и детская консультации. С 1926 года больницей заведовала врач Людмила Михайловна Архангельская, окулист по специальности. Из-за высокой заболеваемости трахомой, при больнице было открыто 10 глазных коек, а в 1936 году в больнице количество трахоматозных коек доведено до 70. В 1937 году был открыт туберкулезный кабинет в селе Батыреве, работали врачи общих специальностей, только в 1948 году врачом-фтизиатром и рентгенологом в район была назначена Дарья Александровна Воробьёва. Великая Отечественная война 1941 — 1945 годов задержала развитие здравоохранения в районе, как и повсюду, но после войны больница укрепилась кадрами, в большинстве своем фронтовиками-медиками. К 1948 году в больнице было 50 коек, к 1955 году количество коек достигло 85, к 1959 году выросло до 100. Начало строительству нынешних корпусов Батыревской центральной районной больницы (стационар на 260 коек и поликлиника на 300 посещений в смену) было положено в июле 1969 года, проектно-сметная документация была подготовлена главным врачом Батыревского района с 1968 по 1980 годы Владимиром Ильичом Иголкиным.

В настоящее время в штате больницы находятся 6 врачей высшей категории, 19 врачей первой квалификационной категории, 6 заслуженных врачей Чувашской Республики, 6 медицинских работников награждены значком «Отличнику здравоохранения». В практику внедряются новейшие достижения медицинской науки.

Транспорт 
По району проходит федеральная автодорога А-151 Цивильск — Ульяновск.

Известные уроженцы 
 Кокель, Алексей Афанасьевич, советский украинский чувашский живописец.
Геннадий Айги, чувашский поэт и переводчик, антологии которого изданы на английском, венгерском, итальянском, французском и шведском языках, внёсший большой вклад в популяризацию чувашской поэзии и чувашской культуры в мире.
Александр Спиридонович Артемьев, чувашский прозаик, поэт и литературный критик, переводчик, народный писатель Чувашии.
Ева Николаевна Лисина, чувашский прозаик, поэтесса, драматург, переводчица.
Марина Федоровна Карягина, чувашская поэтесса, прозаик и драматург, тележурналист, режиссёр-документалист, редактор.
Митта, Василий Егорович, чувашский поэт, переводчик.
Фатхи Бурнаш, татарский советский драматург, поэт и прозаик, публицист, переводчик, театральный деятель.
 Юхма, Мишши, чувашский писатель, почётный академик Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики, поэт, драматург, народный писатель Чувашии (1993).
Раиса Сарби, чувашская поэтесса, прозаик, драматург, переводчик, член Союза писателей СССР (1981).
Алексей Талвир, чувашский писатель, драматург и прозаик, журналист.
Иван Захарович Антонов, мордовский писатель из села Сигачи, журналист, член Союза писателей СССР. 
Василий Иванович Давыдов-Анатри, чувашский поэт, заслуженный работник культуры РСФСР; произведения переведены на многие языки мира.
Пётр Владимирович Денисов, этнограф, доктор исторических наук (1976), профессор (1976), заслуженный деятель науки Чувашской АССР (1980).
Юрий Николаевич Исаев, российский учёный-языковед, организатор науки и образования; государственный, профсоюзный и политический деятель.
Николай Иверкиевич Исмуков, чувашский поэт, народный поэт Чувашской Республики, доктор философских наук, профессор (1995).
Ирина Николаевна Калентьева, российская спортсменка-велогонщица (маунтинбайк), выступающая в дисциплине кросс-кантри.
Лев Пантелеймонович Кураков, советский и российский организатор высшего образования, учёный-экономист; государственный деятель.
Альбина Юрату, чувашская поэтесса, член союза журналистов Российской Федерации.
 Садальский, Станислав Юрьевич (род. 8 августа 1951 года, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, блогер, журналист, заслуженный артист РСФСР (1991), народный артист Грузии (2007), народный артист Чувашии.

Примечания

См. также 
 Административно-территориальное деление Чувашии

Ссылки 
 Официальный сайт Батыревского района;
 Новый Герб.
 Герб и флаг Батыревского района Чувашской Республики.

https://interactive-science.media/ru/article/552723/discussion_platform — рассмотрение урбанизационных процессов в Батыревском районе